Лисянський, жіноча форма Лисянська — українське прізвище. Відомі носії:
 Лисянський Борис (1892—†1952) — український фізик, поет.
 Іоасаф (Лисянський) (1715—1769) — єпископ Архангелогородський і Холмогорський РПЦ. Християнський проповідник у фіно-угорських країнах півночі Європи.
 Лисянський Марк Самійлович (31 грудня 1912 (13 січня 1913) — † 30 серпня 1993) — російський поет українського походження.
 Лисянський Юрій Федорович (1773 — † 26 лютого (6 березня) 1837) — мореплавець українського роду на російській службі, географ, океанограф, засновник російської наукової океанографії, капітан 1-го рангу (1809).

 Анна Лисянська — американська інформатикиня та криптографиня українського походження.
 Лисянська Ганна Григорівна (1 листопада 1917 — † 2 грудня 1999) — українська і російська актриса театру і кіно.

українські прізвища